Le Rire jaune peut désigner :
 Le Rire jaune, un roman de Pierre Mac Orlan publié en 1914 ;
 Le Rire Jaune, un duo comique sur YouTube.